Акционерное общество Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» — полностью российский производитель (без участия иностранного капитала) алкогольных и безалкогольных напитков, который также имеет винодельческий завод и собственные виноградарское хозяйство, сельскохозяйственные предприятия, солодовню, завод космической отрасли и санаторий. Один из лидеров квасного рынка (по итогам 2017 и 2018 годов).

Компания производит натуральные напитки и ингредиенты для их изготовления.

История 
18 декабря 1978 года в Москве был запущен Московский пиво-безалкогольный комбинат (АО МПБК «ОЧАКОВО») необходимый для обеспечения участников и гостей Олимпиады-80 пивом и безалкогольными напитками.

Первыми выпускались пиво «Столичное» и «Жигулёвское». В 1979 году на комбинате было установлено оборудование для розлива безалкогольных напитков под собственными марками, а также для «Пепси» и «Фанта». Это был единственный в мире случай, когда одна компания выпускала продукцию жёстко конкурирующих компаний.

В 1993 году комбинат стал акционерным обществом и был переименован в АО «Моспивкомбинат Лтд». Запущено производство флагманского пивного бренда — «Очаково».

В 1994 году выпущено первое пиво в пластиковых бутылках. С 1994 года в течение 5 лет проводилась модернизация производства: технологическое оборудование было заменено на новое, были открыты новые цеха по производству слабоалкогольных коктейлей и водки, полимерый цех и закуплены новые линии розлива.

В 1995 году завод произвёл первое в России пиво в алюминиевых банках.

В 1996 году АО «Моспивкомбинат Лтд» был преобразован в ЗАО МПБК «Очаково» (впоследствии АО МПБК «Очаково»). В этом же году в масштабах промышленного производства была воспроизведена технология двойного брожения кваса, а сам квас был разлит в бутылки. Это позволило увеличить срок хранения напитка до 20-30 суток.

В 1997 году «Очаково» впервые поставляет свою продукции на экспорт. Первым экспортным пивом стало «Столичное», компания заключила контракт на поставки в Малайзию. В этом же году появился первый слабоалкогольный коктейль «Джин-тоник».

1998 год ознаменован началом производства тёмного кваса «Очаковский», который позволил завоевать лидирующие позиции на квасном рынке.

В 1999 году компания «Очаково» стала основным акционером завода «Сатурн», который разрабатывает и производит солнечные и аккумуляторные батареи для космических аппаратов.

В 2000 году компания открыла первый филиал в Краснодаре и приобрела на Таманском полуострове совхоз «Победа», на базе которого в 2003 году планировалось открыть «Южную винную компанию», специализирующуюся на выпуске вин из собственного винограда.

В 2003 году «Очаково» ввело в эксплуатацию собственную солодовню в Липецкой области, которая полностью обеспечивает заводы компании солодом для производства пива, кваса и мультизлаковых напитков. Также начал работу второй филиал в городе Пенза. В этот же период благодаря выпуску напитка «Джин-тоник» компания стала лидером рынка слабоалкогольных напитков.

С 2005 года завод регулярно проводит экскурсии на производство. Посетителям предлагается ознакомиться с историей квасоварения и пивоварения, современным производством, а затем продегустировать напитки.

В 2006 году компания расширила сырьевую базу, приобретя сельхозпредприятие в Тамбовской области — ООО «Авдеевское». В этом же году на рынок вышел первый квас для детей «Квасёнок».

В 2007 году в Тюмени начал работать ещё один пиво-безалкогольный завод «Очаково», призванный обеспечить напитками компании Урал, Сибирь и Дальний Восток.

2009 год ознаменован открытием санатория «Горный» на известном с царских времен курорте Горячий Ключ. Также продолжилось дальнейшее расширение сырьевой базы, «Очаково» приобрело сельхозпредприятие ООО «Тамбовская нива», увеличив площадь своих полей на 5978 га.

В 2013 году технологи «Очаково» воссоздали рецептуру традиционного кислого белого кваса «Семейный секрет». В этот же период компания выпустила на рынок премиальных продукт советского времени — пиво «Столичное Двойное золотое». Позднее, в 2017 году, появилось легендарное тёмное пиво СССР — «Столичное Бархатное».

В 2015 году на московском заводе запущено производство соков и нектаров «ДжусТим», а также соковых смесей «Goodini». Продолжилось развитие производства собственного сырья, началась работа по производству специальных солодов на Липецкой солодовне. В этом же году началось развитие собственной сети фирменных магазинов.

В 2016 году компания вывела на рынок крепкое пиво «Ледокол» и лёгкий лагер «Халзан». В конце года запустила проект по выпуску крафтового пива «Лаборатория экспериментального пивоварения» на оборудованной минипивоварне, объём которой рассчитан на производство 150 литров крафтового пива за раз.

В 2019 компания открыла новый сегмент напитков ЗОЖ и вывела на рынок безалкогольный мультизлаковый напиток INICE без добавленного сахара, в состав которого входят: соки фруктов, овощей, экстракты трав, вода и пророщенные злаки (рожь, пшеница, ячмень, кукуруза, овёс). Появился первый в мире квас с тонизирующим эффектом «Очаковский Фитоэнерджи» с экстрактами природных энергетиков: женьшеня и гуараны. Содержание алкоголя в таком напитке 0 %.

В 2019 году компания «Очаково» с брендом безалкогольного пива «Халзан» стала спонсором Российской Премьер-Лиги сезона 19/20.

В 2022 году компания «Очаково» на фоне ухода компаний «Coca-Cola» и «PepsiCo» из российского рынка выпустила газированные напитки «Cool Cola» (аналог «Кока-Колы» и «Пепси»), «Street» (аналог «Спрайта» и «7up»), «Fancy» (аналог «Фанты» и «Миринды»), а также энергетический напиток Powran (аналог ушедших напитков «Black Monster» и «Burn»..

Деятельность 
По состоянию на 2019 год, АО МПБК «Очаково» включает в себя 10 предприятий:
 4 пивоваренных завода в Москве, Краснодаре, Пензе и Тюмени;
 солодовня в Липецкой области;
 «Южная винная компания» в Краснодарском крае;
 виноградное хозяйство (или совхоз «Победа») на Таманском полуострове;
 сельскохозяйственные угодья в Тамбовской и Московской областях, на которых выращивается и перерабатывается сырье для производства;
 завод «Сатурн»;
 санаторий.

Компания производит пиво, квас, слабоалкогольные коктейли, лимонады и другие безалкогольные напитки, воды, вино и водку. Её мощности составляют 285 млн декалитров в год. «Очаково» владеет 19 000 га сельхозугодий, где выращивает зерновые для солода и виноград для напитков собственного производства.

Продукция «Очаково» поставляется в более чем 30 стран (США, Канаду, Китай, Германию, Грецию, Испанию, Вьетнам, Японию и другие).

Профсоюз 
В декабре 2009 года члены профсоюза «Очаково» отказались от вышестоящей организации — Профсоюза агропромышленного комплекса города Москвы и создали своё Межрегиональное объединение.

Межрегиональный профсоюз работников пиво-безалкогольного комбината «Очаково» был создан 15 февраля 2010 г. и в самом начале насчитывал около 600 человек. Теперь же профсоюз представляет интересы более 2 тысяч работников из филиалов и дочерних предприятий компании «Очаково». В профсоюзе состоят практически все топ-менеджеры компании «Очаково».

Продукция 
В 2019 году ассортимент напитков «Очаково» представлен следующими категориями:
 пиво;
 квас;
 лимонады;
 питьевая вода;
 мультизлаковые напитки;
 соки и нектары;
 слабоалкогольные напитки;
 медовуха;
 вино;
 водка.

См. также 
 Халзан (пиво)
 Ячменный колос

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Очаково» 

Пивоваренные компании России
Предприятия пивоваренной промышленности СССР
Пивоваренные заводы Москвы
Компании Москвы
Производители кваса
Медоваренные компании